Межконтинентальный кубок 1996 () — 35-й розыгрыш Межконтинентального кубка, который состоялся 26 ноября 1996 года. Прошёл между итальянским клубом «Ювентус», победителем Лиги чемпионов УЕФА 1995/96, и аргентинским клубом «Ривер Плейт», победителем Кубка Либертадорес 1996. Матч прошёл на нейтральном поле на «Национальном стадионе» в Токио. Его посетило 48 305 зрителей.

Статистика матча

См. также 
 Лига чемпионов УЕФА 1995/1996
 Кубок Либертадорес 1996

Примечания

Ссылки 
 Отчёт о матче  

Межконтинентальный кубок 1996
Межконтинентальный кубок 1996
Спорт в Японии в 1996 году
Футбол в Азии в 1996 году
Международные спортивные соревнования в Токио